Carlos A. Madrazo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Carlos A. Madrazo, Centla, Tabasco, 
 Carlos A. Madrazo, Tacotalpa, Tabasco, 
 Carlos A. Madrazo, Huimanguillo, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar